Austriacka Formuła 3 Sezon 2019 – trzydziesty siódmy sezon Austriackiej Formuły 3.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2019
2019 w sportach motorowych